Djupsjön kan syfta på ett antal insjöar:

Finland 
 Djupsjön (Terjärv, Österbotten) sjö i Kronoby kommun, 63.3060°N  23.3431°Ö
 Djupsjön (Terjärv, Österbotten) sjö i Kronoby kommun, 63.3510°N  23.2654°Ö
 Djupsjön (Terjärv, Österbotten) sjö på Gränsen mellan Kronoby och Evijärvi kommuner , 63.2827°N  23.2919°Ö

Sverige

Blekinge 
Djupsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624372-142727), sjö i Olofströms kommun,  (7,86 ha)
Djupsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625484-142025), sjö i Olofströms kommun,

Småland 
Djupsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (26 ha)
Djupsjön (Mulseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Djupsjön (Målilla socken, Småland, 636408-150600), sjö i Hultsfreds kommun,  (16,6 ha)
Djupsjön (Målilla socken, Småland, 637054-149492), sjö i Hultsfreds kommun,  (3 ha)

Västergötland 
Djupsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (9 ha)
Lilla Djupsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Stora Djupsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,

Östergötland 
Djupsjön (Regna socken, Östergötland, 653463-148756), sjö i Finspångs kommun,  (13,9 ha)
Djupsjön (Regna socken, Östergötland, 653823-148972), sjö i Finspångs kommun,  (8,46 ha)

Södermanland 
Djupsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Djupsjön (Forssa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,61 ha)
Djupsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (10,7 ha)
Lilla Djupsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (4,85 ha)
Stora Djupsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (10,6 ha)

Närke 
Djupsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653248-146063), sjö i Askersunds kommun,  (10,1 ha)
Djupsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653835-146430), sjö i Askersunds kommun,  (6,15 ha)

Uppland 
Djupsjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (4,53 ha)
Djupsjön (Edebo socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (5,93 ha)
Djupsjön (Rådmansö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (14,4 ha)
Djupsjön (Ununge socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (11,1 ha)
Djupsjön (Älvkarleby socken, Uppland), sjö i Älvkarleby kommun,  (6,73 ha)

Dalarna 
Djupsjön (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (1,49 km²)
Djupsjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (41,9 ha)
Djupsjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (5,1 ha)
Djupsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Djupsjön (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Morkarl-Djupsjön, sjö i Leksands kommun och Mora kommun,  (1,63 km²)
Djupsjön (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (34 ha)

Gästrikland 
Djupsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Djupsjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,02 ha)
Djupsjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (12,8 ha)
Djupsjön (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (70,7 ha)

Härjedalen 
Djupsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,97 ha)
Djupsjön (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (68,2 ha)

Jämtland 
Djupsjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (4,76 km²)
Nörder-Djupsjön, sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (1,23 km²)
Sönner-Djupsjön, sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (1,82 km²)
Djupsjön (Bodsjö socken, Jämtland, 695912-145257), sjö i Bräcke kommun,  (19,4 ha)
Djupsjön (Bodsjö socken, Jämtland, 696245-145057), sjö i Bräcke kommun,  (13,4 ha)
Djupsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (51,1 ha)
Djupsjön (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (29,3 ha)
Djupsjön (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (16,2 ha)
Lill-Djupsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Djupsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (28,2 ha)
Djupsjön (Sundsjö socken, Jämtland, 698738-147249), sjö i Bräcke kommun,  (1,21 km²)
Djupsjön (Sundsjö socken, Jämtland, 699854-148228), sjö i Bräcke kommun och Ragunda kommun,  (40 ha)

Medelpad 
Djupsjön (Indals socken, Medelpad, 693646-156336), sjö i Sundsvalls kommun,  (9,57 ha)
Djupsjön (Indals socken, Medelpad, 695106-155786), sjö i Sundsvalls kommun,  (18,1 ha)

Ångermanland 
Djupsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (56,9 ha)
Djupsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, vid Djupsjö), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Djupsjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (19,5 ha)
Djupsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (41,9 ha)
Djupsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,48 km²)
Djupsjön (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (15,9 ha)

Västerbotten 
Djupsjön (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14,3 ha)
Djupsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun och Vindelns kommun,  (42,3 ha)

Norrbotten 
Djupsjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1,36 km²)

Lappland 
Djupsjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (24,8 ha)
Stensjö-Djupsjön, sjö i Åsele kommun,  (14,5 ha)
Djupsjön (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (18,1 ha)
Lill-Djupsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (13,3 ha)
Stor-Djupsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (19,1 ha)
Djupsjön (Åsele socken, Lappland, 710375-157835), sjö i Åsele kommun,  (10,5 ha)
Djupsjön (Åsele socken, Lappland, 712069-156410), sjö i Åsele kommun,  (19,8 ha)

Se även 
Djupasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn